Duding ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Antoine Duding  OSIoHieros (1681–1745), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Lausanne
 Jacques Duding (1643–1716), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Lausanne